Мари се може односити на:

 Округ Мари (Џорџија), округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Мари (Минесота), округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Мари (Оклахома), округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Мари (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Мари (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Мари (Кентаки), град у америчкој савезној држави Кентаки
 Мари (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Мари (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Мари (река), најдужа река у Аустралији
 Мари (језеро у држави Јужна Каролина), вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама, у савезној држави Јужна Каролина
 , вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама, у савезној држави Калифорнија
 , језеро у Сједињеним Америчким Државама, у савезној држави Оклахома
 Мари (Туркменистан), главни град истоимене покрајине Мари у Туркменистану
 Покрајина Мари, покрајина Туркменистана
 Мари (Сирија), древни град
 Мари (округ)
 Мари (криптид), наводно криптид из околине језера Мари на острву Нова Гвинеја
 Мари (народ) (Маријци), угро-фински народ
 Мари (језик) (Маријски језик), угро-фински језик

Особе 

 Дејв Мари, енглески гитариста
 Џејми Мари, шкотски тенисер, брат Ендија Мерија
 Енди Мари, шкотски тенисер, брат Џејмија Марија